Sinton ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Sinton (* 1966), englischer Fußballspieler und -trainer
 David Sinton (1808–1900), irisch-amerikanischer Industrieller
 Josh Sinton (* 1971), US-amerikanischer Jazz- und Improvisationsmusiker

Sinton steht für:

 Sinton (Texas), Stadt im San Patricio County, Texas, USA
 (4333) Sinton, Asteroid des Hauptgürtels